В одиночному розряді тенісного турніру San Diego Open 1986, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1986, Мелісса Гарні здобула титул, у фіналі перемігши Стефані Реге 6–2, 6–4.

Сіяні гравчині 

  Кеті Джордан (чвертьфінал)
  Стефані Реге (фінал)
  Енн Вайт (1-ше коло)
  Кейт Гомперт (півфінал)

 Бетсі Нагелсен (чвертьфінал)
 Алісія Молтон (1-ше коло)
 Еліз Берджін (2-ге коло)
 Лорі Макніл (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Southern California Open